Werner Kunze ist der Name folgender Personen:

* Werner Kunze (Kryptoanalytiker) (1890–1970), deutscher Mathematiker und Kryptonalaytiker im Auswärtigen Amt
 Werner Kunze (1909–1986), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Werner Kunze (Autor) (* 1927), deutscher Betriebswirt und Autor 

Siehe auch:

 Werner Kunz